USA:
 Ehrenberg – jednostka osadnicza w stanie Arizona, w hrabstwie La Paz
Niemcy:
 Ehrenberg – dzielnica Altenburga
 Ehrenberg – dzielnica Pfaffenhofen an der Ilm
 Ehrenberg – gmina w kraju związkowym Turyngia, w powiecie Hildburghausen
 Ehrenberg (Rhön) – gmina w kraju związkowym Hesja, w powiecie Fulda

Osoby:
 Christian Gottfried Ehrenberg – niemiecki przyrodnik
 Gustaw Ehrenberg – polski poeta
 Kazimierz Ehrenberg – polski dziennikarz

Inne:
 (58579) Ehrenberg – planetoida

Zobacz też:
 Ehrenburg